«Делай как я» — песня Богдана Титомира на стихи Германа Витке и музыку композитора Александра Иванова. Написана летом 1991 года. Впервые была выпущена на сборнике студии «Союз» в конце 1991 года. Полная версия песни вышла на дебютном альбоме исполнителя, «Высокая энергия» (1992).

С этой песни началась популярность исполнителя, и она же стала его «визитной карточкой». Фраза из песни «Эй, приятель, посмотри на меня. Делай как я!» в то время воспринималась как девиз нового поколения.

Создание 
В 1991 году Титомир покинул «Кар-мэн» с целью сделать сольную карьеру. Летом 1991 года на студии Gala Records в ДК «Автомобилист» он познакомился с Германом Витке, который написал для него текст песни «Делай как я» и подсказал, в какую музыкальную сторону ориентироваться. Витке показал ему два клипа MC Hammer'а, после просмотра которых Титомир загорелся идеей сделать нечто похожее. Музыку к этой песне, а также ко всем остальным песням с дебютного альбома, сделал Александр Иванов. После записи песни Титомир обратился к продюсеру Сергею Лисовскому с целью получить бюджет на свой проект «High Energy».

Создание видеоклипа 
Видеоклип на песню «Делай, как я» был снят за одну ночь 24 августа 1991 года, через два дня после путча, в ТЭЦ «Трёхгорной мануфактуры» на Краснопресненской набережной в Москве. Клип снимала компания Red Video, которая годом ранее сняла видеоклип на песню «Лондон, гудбай» для «Кар-мэн», а годом позже «Секс без перерыва» для группы «Мальчишник». По словам режиссёра Михаила Хлебородова, Титомир приехал на съёмки на мотоцикле, который он одолжил у байкеров из клуба «Ночные волки», взамен предложив им участие в съёмках. Около ста мотоциклов приехало на завод под утро, когда плёнка уже закончилась. Тем не менее оператор Михаил Мукасей снимал их без плёнки, ничего не сказав владельцам байков.

Ротация, популярность, каверы 
Песня быстро стала ультрапопулярной, не раз попадала в вершины хит-парадов; канал 2x2 крутил клип на неё по нескольку раз в день в лучшее время.

В 1997 год журнал «ОМ» назвал песню «Делай как я» высшим достижением в карьере артиста.

По данным интернет-проекта Moskva.FM, песня «Делай как я» является самым популярным треком Богдана Титомира на радио, который за семь лет с 2008 по 2015 год прослушали 168 тысяч раз.

В 2007 и 2008 годах на Украине было снято два новых клипа на песню.

В 2011 году Титомир выступал с песней на юбилее «Песни года».

В 2013 году Ева Польна выступила с этой песней в образе Богдана Титомира на шоу «Один в один!»; исполнение было одобрено самим Титомиром и жюри, хотя члены жюри Казарновская и Хазанов и отозвались о прототипе нелестно.

В 2020 году Титомир представил новую версию песни «Делай как я» совместно с Кариной Кокс, выступив с ней как участник телешоу «Суперстар! Возвращение» на «НТВ».

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни 1991 года
Песни СССР
Песни на русском языке